Larned ist der Familienname folgender Personen:

 Simon Larned (1753–1817), US-amerikanischer Politiker
 William Larned (1872–1926), US-amerikanischer Tennisspieler

Larned bezeichnet als Ortsname:

 Larned (Kansas), Vereinigte Staaten